Tătărășeni ist der Name mehrerer Orte
 in Rumänien:
 Tătărășeni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 in der Republik Moldau:
 Tătărășeni (Cantemir), Dorf im Rajon Cantemir